A 2010-es Betfred.com snooker-világbajnokság 2010. április 17. és május 3. között került megrendezésre, hagyományosan a Sheffieldben található Crucible Színházban.

Érdekességek 
Első kör
 A világbajnokság főtábláján először szerepelt Tom Ford és Zhang Anda. Az első körben mindketten kiestek. Tom Ford 10–4-re Mark Allentől, a kínai játékos szoros mérkőzésen kapott ki 10–9-re a 7-szeres világbajnok Stephen Hendry ellen.
 Steve Davis 30. alkalommal szerepelt a világbajnokságon, amit 1979-es debütálását követően öt különböző évtizedben ért el. Az első körben Mark King ellen nyert 10–9-re, ezzel ő Eddie Charlton 1989-es világbajnokságon elért győzelme óta az elmúlt 21 év legidősebb játékosa, aki világbajnoki mérkőzést nyert.
Négy kiemelt játékos esett ki az első körben. Mark King 10–9-re kapott ki Steve Davis ellen, Marco Fu ugyanilyen arányban Martin Gould ellen, Peter Ebdon 10–5-re Graeme Dott-tól, valamint Ryan Day 10–8 arányban maradt alul Mark Davis-szel szemben.
 Stephen Hendry 25. alkalommal szerepelt a világbajnokságon.
 Ken Doherty újra a főtáblán szerepelt, miután 2009-es sznúker-világbajnokság főtáblájára nem jutott fel.

Második kör
Steve Davis győzött a címvédő, John Higgins ellen 13–11-re, ezzel 1983 óta ő a legidősebb játékos, aki világbajnoki negyeddöntőbe jutott. Higgins a mérkőzés 18. frame-jében egy 115-ös brake-kel megszerezte a 100. százas break-jét, amelyet világbajnokságon lökött, ezzel ő Stephen Hendry után a második játékos, akinek ez sikerült.
 Neil Robertson 0–6-os, 5–11-es, majd 10–12-es hátrányból fordítva nyert Martin Gould ellen 13–12-re.
Mark Allen 146-os break-et lökött Mark Davis ellen, amely az első 146-os break a Crucible történetében.
 A Stephen Maguire – Graeme Dott mérkőzésen 1–11-es állásnál Michaela Tabb játékvezetőnek Maguire egyik lökése után a zöldet kellett volna a helyére visszatennie, ehelyett a fehér golyót vette le az asztalról. A hiba észlelése utána videósegítséggel a fehér golyó visszakerült a helyére és a frame folytatódott tovább.

Negyeddöntők
Elődöntő
 Neil Robertson az Ali Carter elleni 17–12-es győzelmével Cliff Thorburn 1983-as döntőbe jutása óta az első Anglián kívüliként, valamint Eddie Charlton 1975-ös döntőbe jutása óta az első ausztrál játékosként került a döntőbe. Ő lett az első ausztrál döntős, amióta a Crucible színházban rendezik a vb-t.
 Graeme Dott 17–14 arányban nyert Mark Selby ellen. A mérkőzés 13. frame-jében Dott 146-os break-et lökött, ezzel a világbajnokságon ő és Mark Allen lökte a legmagasabb break-et.

Döntő
 A döntő harmadik szakaszában a játék lassúsága miatt csak 6 frame-t játszottak az eredetileg tervezett 8 helyett.
 Neil Robertson úgy nyerte meg a világbajnokságot, hogy mindössze egy játékossal találkozott a 16 kiemelt közül. Fergal O'Brien a 31., Martin Gould a 46., Steve Davis a 23., Graeme Dott a 28. helyet foglalta el a világranglistán ebben a szezonban. Elődöntőbeli ellenfele, Allister Carter volt az egyetlen kiemelt, ő az 5. kiemeltként szerepelt.

Az 1985-ös vb-döntő 25 éves évfordulója
 Steve Davis és Dennis Taylor egy barátságos, egyframe-es mérkőzést játszottak április 29-én, abból az alkalomból, hogy 25 éve, 1985-ben az 1985-ös sznúker-világbajnokság döntőjében az utolsó feketével dőlt el a világbajnoki cím sorsa, melyet Dennis Taylor nyert 18–17-re.

Díjazás 
A világbajnokságon minden egyes fordulóba történő bejutásért egyre magasabb pénzdíjat nyernek a játékosok. Pénzdíjban részesülnek azok a játékosok, akik a selejtezőben, illetve a főtáblán a legmagasabb break-et szerzik. A pénzdíjak összege mindösszesen: £ 1 111 000. Külön pénzdíjban részesülnek azok a játékosok, akik maximum break-et szereznek a selejtezőben, illetve a főtáblán.

Főtábla 
A világbajnokság főtábláján 32 játékos szerepelt, 16 kiemelt és 16, selejtezőből feljutott játékos. A kiemelt játékosok mellett zárójelben láthatóak a világbajnokság előtti világranglista-helyezéseik.

Lebonyolítás 
Az első körben a mérkőzéseket két szakaszban rendezték és 10 nyert frame-ig tartottak. Az első szakaszban 9 frame-t játszottak, a második szakaszban legfeljebb 10-et.
A második körben a mérkőzéseket három szakaszban rendezték és 13 nyert frame-ig tartottak. Az első és második szakaszban is 8 frame-t játszottak, a harmadikban pedig legfeljebb 9-et.
Az negyeddöntőkben a második körhöz hasonló volt a lebonyolítás.
Az elődöntőkben a mérkőzéseket négy szakaszban rendezték és 17 nyert frame-ig tartottak. Az első, második és harmadik szakaszban is 8–8 frame-t játszottak, a negyedikben legfeljebb 9-et.
A döntőt négy szakaszban rendezték és 18 nyert frame-ig tartott. Az első, második és harmadik szakaszban is 8–8 frame-t játszottak, a negyedikben legfeljebb 11-et.

Naptár 
Az alábbi táblázatban látható a világbajnokság naptára. Mérkőzés sorszáma, játékosok, majd zárójelben az adott mérkőzés hányadik szakaszáról van szó, végül az adott szakasz utáni mérkőzésállás.

Első kör – Elődöntők

Döntő

Ágrajz

Százas break-ek 
A világbajnokságon a következő játékosok értek el egy frame-ben megszakítás nélkül legalább 100 pontot (százas break):

 146, 131, 122 (rontott maximum-break (147) kísérlet), 101, 100 Mark Allen
 146, 130, 127, 116, 115, 112, 110, 105 Graeme Dott
 142, 117, 108, 106, 104, 103 Mark Selby
 140, 124, 116, 112, 107, 106, 104 Neil Robertson
 137, 120, 103 Ding Junhui
 128, 108, 100 Shaun Murphy
 128, 102 Steve Davis
 127, 103 Liang Wenbo
 127 Stephen Lee
 122, 104, 100 Allister Carter

 121, 115 (100. százas break, amit világbajnokságon lökött), 114, 106 John Higgins
 121 Stephen Hendry
 120, 114 Stephen Maguire
 117, 111, 108, 106, 104, 100 Ronnie O'Sullivan
 116, 103, 102 Martin Gould
 115 Mark Williams
 112 Michael Holt
 112 Marco Fu
 107 Tom Ford

Előselejtezők 
Az előselejtezők mérkőzéseit 2010. február 26-án rendezték Sheffieldben.

1. kör

2. kör

Selejtezők 
Az első négy kvalifikációs kört 2010. február 27. és március 5. között, az ötödik kvalifikációs kört március 7. és március 9. között bonyolították le.

1. kör

2.-5. kör

Jegyzetek

Fordítás
 

Snooker
Snooker-világbajnokságok